Антиклинорий (от  — против,  — наклоняю,  — гора, возвышенность) — крупный и сложный изгиб складчатых толщ горных пород с общим подъёмом в центре. Имеет протяжённость в десятки и сотни километров. Для обозначения особенно большого антиклинория используется термин мегантиклинорий.

На поверхности антиклинория типично находятся более древние и метаморфизованные породы по сравнению со смежными синклинориями.

Антиклинорий возникает в результате длительных поднятий земной коры и нередко характеризуется внедрением интрузивных тел с веерообразным опрокидыванием складок по направлению к смежным синклинориям и развитием на крыльях антиклинория зон надвиговых нарушений, по которым происходит перемещение масс горных пород в том же направлении.

Примеры 
Примерами антиклинориев являются Уралтауский мегантиклинорий, Башкирский мегантиклинорий и мегантиклинорий Главного Кавказского хребта.

В Казахстане имеются Алатауский, Тарбагатайский, Чингизский и другие антиклинории.

См. также 
 Антиклиналь

Литература 
 
 
 

Структурная геология